Паленьга

топоним
 Паленьга — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Паленьга — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области.
 Паленьга — станция в Холмогорском районе Архангельской области.

гидроним
 Паленьга — река в Верхнетоемском районе Архангельской области, правый приток Верхней Тоймы.
 Паленьга — река в Виноградовском районе Архангельской области, левый приток Северной Двины.
 Паленьга — река в Верхнетоемском районе Архангельской области, правый приток Северной Двины.
 Паленьга — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Пинеги.